Agustín García Arrieta (Cuéllar, 1768 - París, 1834), escriptor, erudit i cervantista espanyol 
 Agustín García Calvo (Zamora, 1926 – 2012), filòleg, lliurepensador, poeta i dramaturg 
 Agustín García Gasco Vicente (Corral de Almaguer, 1931 - Roma, 2011), cardenal espanyol de l'Església catòlica 
 Agustín García Iñiguez (Bonete, 1985), futbolista castellà que ocupa la posició de defensa